Појам Одоардо Фарнесе може да се односи на:

 Одоардо Фарнесе, војвода од Парме
 Одоардо Фарнесе од Парме
 Одоардо Фарнесе (кардинал)